Edikule („Șapte Turnuri” în turcește) se poate referi la:

 cartierul Edikule, unde se află fortăreața, în districtul Fatih din Istanbul, Turcia.
 Fortăreața Edikule din Istanbul, Turcia.
 cetatea Heptapyrgion (Thessaloniki) din Salonic, Grecia.
 Stadionul Theodoros Vardinogiannis din Heraklion, Creta, este numit popular „Edikule”.